Rudnyky (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Snjatyn, siehe Rudnyky (Snjatyn)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Rudnyky (Stryj)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidhajzi, siehe Rudnyky (Pidhajzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Rudnyky (Manewytschi)

siehe auch: Rudniki, Rudnik